Lupulescu:
 Adrian Lupulescu
 Constantin Lupulescu (* 1984, Buftea, Ilfov, Muntenia), un șahist român
 Diana Lupulescu
 Iosif Lupulescu (1934, Bichigi (), Timiș  ?), prozator
 Generalul Nicolae Lupulescu

Vezi și 
 listă de nume românești - litera L#Lu
 Lupele
 Lupescu
 Lupuțiu
 Lup (dezambiguizare)
 Lupu (dezambiguizare)
 Lupa
 Lupea
 Lupeanu (Lupean)

Nume de familie românești